Pentecoste kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pentecoste (kommun), Ceará, 
 Pentecoste (ort), Ceará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar